O Sporting de Espinho ganhou a zona norte, Sporting da Covilhã ganhou a zona centro e o Vitória de Setúbal ganhou a zona sul.

II Divisão Norte

II Divisão Centro

II Divisão Sul 

Futebol de 1986 em Portugal
Futebol de 1987 em Portugal